Но́та имеет несколько значений:
 Нота — тон звука и его графическое обозначение.
 «Нота» — серия магнитофонов производства Новосибирского электромеханического завода.
 «Нота» — фильм Олега Дормана о Рудольфе Баршае.
 Нота — официальное дипломатическое обращение правительства одного государства к правительству другой страны.
 Нота — среднесрочная (от двух до пяти лет) облигация, привязанная к кредитному договору.
 Нота — река на территории Мурманской области России и частично Финляндии.
 Нота — классификация эфирных масел и других ароматических веществ по скорости их испарения.
Персоналии
 Нота, Альберто (1775—1847) — итальянский драматург, библиотекарь и магистрат.